CK Nordsjælland Linjeløb 2021 var et dansk DCU licensløb. Det 105 km lange linjeløb blev kørt den 6. juni 2021 med start og mål ved Tikøb Mølle (Tikøb Korn- og Foderstofforretning) på  Søgårdsvej i den vestlige del af Tikøb. Løbet blev arrangeret af CK Nordsjælland, og var det 15. eliteløb for herre A-klassen i den danske landevejssæson 2021.

Der blev kørt ti omgange på en 10,5 km lang rundstrækning, hvor rytterne blandt andet kom forbi Harreshøj, den nordøstligste del af Esrum Sø, Jonstrup, Fiskedamshuse og Lille Esbønderup.

Resultat

Hold og ryttere

Eksterne henvisninger 
 

DCU licensløb 2021
Tikøb